Эльяшев — еврейская фамилия.

 Эльяшев, Исидор Захарович (Израиль Залкиндович; 1871—1924) — еврейский литературовед и литературный критик (идиш), известный под псевдонимом «Бал-Махшовес» (мыслитель).
 Эльяшев, Николай Исидорович (1907—1941) — русский поэт, переводчик, режиссёр, актёр, сын И. З. Эльяшева.

Также 
 Эльяшов
 Эльяшив